

Toponymes

 Maripa est une ville, chef-lieu de la municipalité de Sucre (État de Bolívar, Venezuela).
 Maripá est une municipalité située dans l'État du Paraná (Brésil).
 Maripá de Minas est une municipalité de la microrégion de Juiz de Fora (État du Minas Gerais, Brésil).
 Maripa est un surnom diminutif de Maripasoula, commune française située au cœur du Parc amazonien de Guyane (département de la Guyane).
 Le Saut Maripa est le nom donné à un dénivelé rocheux sur le cours du fleuve-frontière Oyapock entre les communes de Saint-Georges-de-l'Oyapock (Guyane) et d'Oiapoque (État de l'Amapá, Brésil).

Botanique
 Maripa est un nom vernaculaire du palmier sud-américain Attalea maripa (Aubl.) Mart., 1844.
 Maripa Aubl., 1775 est un genre de plantes de la famille des Convolvulaceae.

Zoologie 
 Maripa Descamps & Amédégnato, 1970 est un genre d’insectes de la famille des Eumastacidae.